До́рис Бе́нта Мари́я Лёве (, 1918—2000) — шведский ботаник, биогеограф, специалист в области генетики растений.

Научные интересы: цветковые растения, папоротникообразные, мохообразные, грибы.

Большинство работ написала в соавторстве со своим мужем, исландским ботаником Аускедлем Лёве (1916—1994), с которым познакомилась во время совместной учёбы в Лундском университете. Супруги Лёве были соавторами значительного числа ботанических таксонов (иногда это соавторство записывают как «Á.Löve & D.Löve», но иногда встречается запись «Á. & D.Löve»).

Научные работы 
 1947. Löve, Á; D Löve. Studies on the origin of the Icelandic flora. I. Cyto-ecological investigations on Cakile. Ed. Reykjavík. 29 pp.
 1953. Löve, Á; D Löve. Studies on Bryoxiphium. The Bryologist: 56; 3: 183—203
 1954. Löve, Á; D Löve. Cytotaxonomical Studies on the Northern Bedstraw. Am. Midland Naturalist: 52: 1: 88-105
 1956. Löve, Á; D Löve. Chromosomes & taxonomy of eastern North American Polygonum. Bot. 34 (4): 501—521
 1975. Löve, Á; D Löve. Nomenclatural adjustments in some European monocotyledons. Folia Geobotanica Vol. 10, Nº 3, ISSN 1211-9520
 1973 Вавилов Н. И. Origin and Geography of Cultivated Plants. Перевод D. Löve
 1997 Вавилов Н. И. Five Continents. Перевод D. Löve

Ботаники по алфавиту
Ботаники Швеции
Биологи XX века
Выпускники Лундского университета